Urdaneta ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés de Urdaneta (1498–1568), spanischer Seefahrer, Kartograph und Entdecker
 Gabriel Urdaneta (* 1976), venezolanischer Fußballspieler
 Isabel Sánchez de Urdaneta, venezolanische Frauenrechtsaktivistin und Diplomatin
 Luciano Urdaneta Vargas (1825–1899), venezolanischer Ingenieur und Architekt
 Luis Urdaneta (1768–1831), südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer
 Oscar Sambrano Urdaneta (1929–2011), venezolanischer Schriftsteller
 Rafael Urdaneta (1788–1845), venezolanischer General, Großkolumbien Präsident und Kriegsminister
 Rafael Guillermo Urdaneta (1823–1862), venezolanischer General und Präsidentschaftskandidat
 Roberto Urdaneta Arbeláez (1890–1972), von 1951 bis 1953 amtierender Präsident Kolumbiens

Urdaneta heißen die Orte
 
in Ecuador:
 Kanton Urdaneta, Kanton in der Provinz Los Ríos
 Urdaneta (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas
 Urdaneta (Loja), Parroquia rural in der Provinz Loja

auf den Philippinen:
 Urdaneta (Pangasinan), Stadt in der Provinz Pangasinan
in Venezuela:
 Urdaneta (Aragua), Municipio 
 Urdaneta (Lara), Municipio 
 Urdaneta (Miranda), Municipio 
 Urdaneta (Táchira), Municipio 
 Urdaneta (Trujillo), Municipio